Saltnes ist der Name von:

 Saltnes (Färöer)
 Saltnes (Norwegen)
 Saltnes (Oslofjord)